Usaramo steht für: 

 Usaramo, Gebiet des Volkes Zaramo (Volk)
 Usaramo, Passagierdampfer, siehe Wangoni #Schwesterschiffe